Pustkuchen ist der Familienname von
 Eduard Pustkuchen (1848–1926), Präsident des Landeskonsistoriums Lippe
 Herbert Pustkuchen (1889–1917), Marineoffizier
 Johann Friedrich Wilhelm Pustkuchen (1793–1834), Theologe
 Ludwig Pustkuchen (1796–1858), deutscher Kaufmann und Schriftsteller